Бори́с Миха́йлович Степа́нов:
 Степанов, Борис Михайлович (1910—1990) — советский физик, Герой Социалистического Труда.
 Степанов, Борис Михайлович (1927—1992) — советский режиссёр, сценарист.